Jalousie (französisch „Eifersucht“) steht für:
 Jalousie, Fenster-Lamellen zum Sicht- und Sonnenschutz
 Zeche Jalousie, Steinkohlebergwerk bei Hattingen (Ruhrgebiet)
 La Jalousie, französischer Roman von Alain Robbe-Grillet, 1957
 Jalousie, Verstellmechanismus zu Anpassung der Aerodynamik bei Windmühlenflügeln
 Jalousie, Musikstück von Jacob Gade (1925)
 Jalousie, Ortsteil von Pétionville, Haiti

Jalousien steht für:
 Jalousien, Lied von ART und Madeline Juno (2022)